Iglagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iglagylet (Asarums socken, Blekinge, 623137-144136), sjö i Karlshamns kommun, 
Iglagylet (Asarums socken, Blekinge, 623722-143802), sjö i Karlshamns kommun,

Se även
Iglagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn